Лоухское озеро — озеро в Лоухском районе на севере Республики Карелия.

География 
Площадь поверхности озера составляет 57,9 км², водосборная площадь — 548 км². Высота над уровнем моря — 54,5 м. Из озера вытекает река Луокса.

На озере есть несколько островов: остров Зашеечный, остров Хипосный, острова Каменные, острова Оборонные. Общая площадь островов составляет 2,5 км².

На берегах озера расположены посёлок Плотина и деревня Лоушки.

История 
С 2008 года на берегу озера у пристани «Лоушки» проводится народный праздник «Старуха Лоухи — вернём доброе имя».

Бассейн 
К бассейну Лоухского озера относятся водоёмы:

 Большое Морозово
 Большое Каменное
 Северное Каменное
 Верхнее Вехкозеро
 Нижнее Вехкозеро
 Ряпукс
 Бедное
 Кенозеро
 Кальдозеро
 Медвежье

Использование водных ресурсов 
 Рыболовство (ряпушка, сиг, хариус, европейская корюшка и др.)
 Озеро популярно среди байдарочников.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России, относится к Баренцево-Беломорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — реки бассейна Белого моря от западной границы бассейна реки Нива до северной границы бассейна реки Кемь, без реки Ковда, речной подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — бассейны рек Кольского полуострова и Карелии, впадает в Белое море.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020000711102000002552.

Примечания

Литература 
 

Бассейн Луоксы
Озёра Лоухского района